Spinnen (dieren) (Araneae), orde van geleedpotige dieren
 Spinnen (textiel), draden maken van vezels
 Spinnen van kunstvezels
 Spinnen (kat), het geluid dat een kat produceert, bijvoorbeeld als hij tevreden is